Warner kan betrekking hebben op:

Personen
 Daniel Bashiel Warner, derde president van Liberia
 Damian Warner, Canadees meerkamper
 Jack L. Warner, een van de oprichters van Warner Bros.

Plaatsen
 Warner (New Hampshire), plaats in New Hampshire, Verenigde Staten
 Warner (Oklahoma)
 Warner (Queensland), plaats in de Australische deelstaat Queensland
 Warner (South Dakota)

Bedrijven
 WarnerMedia, het grootste mediaconglomeraat ter wereld
 Warner Bros., een film- en televisiemaatschappij van Time Warner
 Warner Bros. Pictures (Warner Bros. Studios)
 Warner Bros. Television
 The WB Television Network
 Warner Home Video
 Warner Bros.-Seven Arts, voorganger van Warner Communications
 Warner Communications, voorganger van Time Warner
 Warner Music Group
 Warner-Amex Satellite Entertainment, een voorganger van MTV Networks
 BorgWarner, een fabrikant van automatische versnellingsbakken